Shalimar, o Equilibrista
Forte e Jardins de Shalimar em Lahore

Localidades

Shalimar (Flórida)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos